Körperkultur steht für:
 Sport als kulturelle Handlung
 Fiskultura (UdSSR, DDR, Osteuropa)
 Körperpflege
 Körperertüchtigung, siehe Training (Sport)
 Freikörperkultur (FKK),  Nudismus